Das Schachturnier zu Hastings 1895 fand vom 5. August bis zum 2. September 1895 statt. Inoffiziellen Statistiken zufolge handelte es sich bei dieser Veranstaltung um das am stärksten besetzte Turnier seiner Zeit, unter anderem nahmen die zehn weltbesten Spieler teil. Gewonnen wurde es etwas überraschend von Harry Pillsbury.

Hintergrund 
Ein Jahr zuvor hatte Emanuel Lasker in der Schachweltmeisterschaft 1894 den ersten Schachweltmeister Wilhelm Steinitz entthront. Steinitz betrachtete sich aber immer noch als Weltmeister, weil der versprochene Revanchekampf noch nicht stattgefunden hatte. Für Lasker war es das erste große internationale Turnier, und er wollte beweisen, dass er ein würdiger Weltmeister war.

Das Turnier in Hastings war das erste große Turnier nach dieser WM und herausragend besetzt. Neben Steinitz und Lasker nahmen Steinitz’ frühere Herausforderer Tschigorin und Gunsberg teil, sowie Laskers spätere Herausforderer Tarrasch, Schlechter, Janowski sowie weitere weltbekannte Spieler.

Das Turnier war als Rundenturnier mit 22 Teilnehmern angelegt. Die Bedenkzeit betrug zwei Stunden für die ersten 30 Züge, gefolgt von jeweils einer Stunde für die folgenden 15 Züge.

Verlauf  

Nach neun Runden lag Tschigorin mit herausragenden 8 Punkten in Führung, gefolgt von Pillsbury und von Bardeleben mit je 7½ und Lasker mit 7 Punkten. Altweltmeister Steinitz hatte mit 4½ aus 5 einen guten Start erwischt, fiel dann aber mit vier Niederlagen in Folge zurück. In der zehnten Runde gelang ihm seine Glanzpartie gegen von Bardeleben.

Vor der letzten Runde lag Pillsbury einen halben Punkt vor Tschigorin. In einem viel beachteten Springerendspiel gelang es ihm, seine Partie gegen Gunsberg zum Sieg zu führen und damit das Turnier zu gewinnen.

Folgen 
Für Lasker war es nicht der erhoffte Durchbruch, aber als er im folgenden Jahr den Revanchekampf gegen Steinitz deutlich gewonnen hatte, war er allgemein als Weltmeister anerkannt.

Literatur  
 Emil Schallopp: Das Internationale Schachturnier zu Hastings im August, September 1895. Sammlung sämtlicher Partieen mit ausführlichen Anmerkungen. Leipzig 1896

Weblinks 
 Eugene Manlapao: The Battles of Hastings: Remembering the Hastings Tournament of 1895, auf chessbase.com, abgerufen am 13. September 2022
 Turnierbericht und Partien bei chessgames.com (englisch)
 Steinitz - Bardeleben auf chessgames.com
 Pillsbury - Gunsberg auf chessgames.com

Hastings 1895
Schachveranstaltung 1895
Hastings
Sportveranstaltung in Hastings